Momoko Hanasaki es una de las protagonistas del anime Wedding Peach.

Descripción 
Es una chica que va a la escuela Saint Flower Garden Academy, y tiene un carácter muy jovial. Ella, al igual que sus amigas Yuri Tanima y Hinagiku Tamano trabajan en el periódico de la escuela. Momoko es quien toma las fotografías. Al igual que ellas y que todas las chicas del colegio, está enamorada del jugador estrella del equipo de fútbol de la escuela, Yanagiba Kazuya.

Historia 
A lo largo de la serie, descubre que en realidad quiere a Yousuke Fuuma, el portero del equipo de la escuela, a quien Momoko no soportaba al principio. Momoko vive con su padre, que trabaja como fotógrafo. Su madre los dejó cuando ella era muy pequeña.

Momoko es la primera en transformarse cuando el ángel Limone se presenta ante ella y le da una especie de espejo o polvera con la cual puede transformarse en Wedding Peach. A diferencia de otras series del género Magical Girl, ella primero sufre una transformación en la cual viste un traje de novia, para pasar luego a mostrar su traje de batalla. Esto mismo pasa con las otras ángeles. Posee un anillo que le dio su madre, el cual representa algo viejo.

Enlaces externos 
 Website Oficial del anime por ADV Films

Personajes de manga y anime